

Tabela

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2007/2008)

2007 w Holandii
2008 w Holandii
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Eerste divisie